Miedziana ist der Name folgender polnischer Orte:
 Miedziana (Sulików) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Kupferberg (Tarnau) in der Woiwodschaft Oppeln

Siehe auch
 Miedzianka